Gromes ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gromes († 1891), Politiker der Deutschliberalen Partei, mährischer Landtagsabgeordneter, siehe Liste der Abgeordneten im Mährischen Landtag 1879–1884
 Dieter Gromes, deutscher Physiker und ehemaliger Professor an der Universität Heidelberg 
 Franz Gromes (1808–1908), mährischer Landtagsabgeordneter, Abgeordneter zum österreichischen Abgeordnetenhaus, siehe Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Abgeordnetenhaus (III. Legislaturperiode)
 Hartwin Gromes (* 1941), deutscher Theaterwissenschaftler und Dramaturg
 Hill Reihs-Gromes (1910–1987), österreichische Kostümbildnerin bei Bühne und Film
 Raphaela Gromes (* 1991), deutsche Violoncellistin
 Reiner Gromes (* 1959), deutscher Chemiker und Professor an der Hochschule Osnabrück 
 Thorsten Gromes (* 1975), deutscher Politologe und Autor
 Wolfgang Gromes, deutscher Mathematiker und ehemaliger Professor an der Universität Marburg